Пушин — фамилия. Известные носители:

 Пушин, Гавриил Ефремович (1896—1937) — заместитель главного инженера Главхимпрома Наркомата тяжёлой промышленности.
 Пушин, Николай Антонович (1875—1947) — русский химик и технолог, профессор (1909), первым получил электролитическим способом алюминий из русского сырья.

